Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Baku Cup 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 20 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die vom 25. bis 26. Juli 2015 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Baku